Крауд-сёрфинг () — действие публики музыкальных концертов, при котором человека передают над головами от человека к человеку, тем самым он «плывёт» от одной части зала в другую. «Сёрфингиста» передают над головами аудитории, руки нескольких человек, поддерживая вес этого человека. На большинстве концертов и фестивалей сёрфингиста перемещают к барьеру перед сценой, где он будет снят и поставлен на ноги службой безопасности. Затем он будет отправлен обратно в задние ряды либо в конец барьера, или его могут вовсе выпроводить с концерта (в зависимости от политики безопасности).

Крауд-сёрфинг обычно происходит только в направлении передней части аудитории, где толпа достаточно плотная для поддержки тела человека. Крауд-сёрфинг очень популярен на метал-, панк-, рок- и инди-концертах.

Для того, чтобы начать движение над толпой, «сёрфингиста» может поднять другой человек, запустив над головами людей, или он может прыгнуть в толпу со сцены.

Участники группы Rammstein стали использовать в своих шоу надувную лодку, чтобы запускать в ней «в плавание» одного из музыкантов.

Участник группы The Flaming Lips использовал зорб, чтобы «ходить» по толпе.

См. также 
 Слэм
 Хедбэнгинг
 Прыжок в толпу

Ссылки 
 Крауд-сёрфинг на фестивале в Польше

Поведение на концертах